Ду́шко Пие́тлович (, , Нови-Сад, Сербия) — сербский ватерполист, член сборной Сербии, олимпийский чемпион (2016), бронзовый медалист Олимпийских игр 2008 в Пекине и Олимпийских игр 2012 в Лондоне. Играет в ватерпольном клубе «Динамо».

Спортивная карьера 
В составе юниорской сборной Югославии дважды становился чемпионом Европы: в 2002 году в Бари и в 2004 на Мальте.

Профессиональную карьеру начал в 2000 году в клубе «Воеводина», затем в 2002 году перешёл в «Партизан», где оставался до 2011 году, когда выиграл клубный чемпионат Европы. Из «Партизана» перешёл в «Про Реко», где завоевал вторую золотую медаль европейского чемпионата, затем с  2012 начал играть за клуб «Црвена звезда» и стал чемпионом Европы в третий раз.

Летом 2013 года перешёл в российский клуб «Синтез» из Казани, в 2014 году возвратился в «Про Реко» и в четвёртый раз завоевал титул чемпиона Европы.

Примечания 

Ватерполисты Сербии и Черногории
Ватерполисты Сербии
Олимпийские чемпионы от Сербии
Олимпийские чемпионы по водному поло
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2020 года